Финальный турнир XVII женского молодёжного чемпионата мира по волейболу проходил с 21 по 30 июня 2013 года в чешском городе Брно с участием 20 команд, составленных из игроков не старше 1994 года рождения. Победителем чемпионата стала сборная Китая, за весь турнир не отдавшая соперникам ни одной партии.

Квалификация

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Классификационные матчи

За 5—8-е места

За 9—16-е места

За 17—20-е места

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признана Чжу Тин.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола
 

Чемпионаты мира по волейболу среди женских молодёжных команд
2013 год в волейболе
Спорт в Чехии в 2013 году
Июнь 2013 года
Международные спортивные соревнования в Брно